

Codici 
 HOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orsta-Volda Hovden (Norvegia)

Altro 
 Hov  – comune delle Isole Fær Øer
 HOV – studio di architettura